Teodor Toeplitz (ur. 1793, zm. 1838) – polski kupiec
 Teodor Toeplitz (ur. 1875, zm. 1937) – polski działacz spółdzielczy